Canning – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Canning – miejscowość (dispersed rural community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.